Ancienne douane peut désigner :

France
 Ancienne douane de Strasbourg, une ancienne douane à Strasbourg ;
 Ancienne douane, une ancienne douane à Colmar, appelée Koïfhus ;
 Ancienne douane, une ancienne douane] à Cayenne en Guyane.

Québec (Canada)
 Ancienne-Douane, une ancienne douane à Montréal.